Carikan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Carikan, Klaten, by, 
 Carikan, Magetan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar